De Grand Prix-wegrace van Aragón 2022 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 18 september 2022 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

Uitslag

MotoGP 
Joan Mir startte de race niet omdat hij nog te veel last had van een enkelblessure, die hij opliep bij een ongeluk in de Grand Prix van Oostenrijk.

Moto2

Moto3 
Alberto Surra startte de race niet vanwege een breuk in zijn linkerpols, die hij opliep bij een ongeluk tijdens de vrije training op zaterdag.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2022
Aragón